Het seizoen 2009/2010 van BV De Graafschap was het 55ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Doetinchem. De club kwam dit seizoen weer uit in de Eerste divisie, nadat de Superboeren in het voorafgaande seizoen via de nacompetitie (play-offs) waren gedegradeerd. De selectie stond onder leiding van trainer-coach Darije Kalezić, de opvolger van de vorig seizoen weggestuurde Henk van Stee.

Onder leiding van oud-speler Kalezić behaalde De Graafschap de titel. De afwezigheid van De Graafschap in de eredivisie duurde dus slechts één seizoen. Op 4 april keerde de club na een zwaarbevochten overwinning op Go Ahead Eagles (3-2) terug op het hoogste voetbalniveau. De supporters op De Vijverberg leken het kampioensfeest aanvankelijk uit te moeten stellen. Go Ahead nam binnen een kwartier een voorsprong (0-2), maar gaf de wedstrijd alsnog uit handen. De beslissende treffer werd kort voor het einde gemaakt door Muslu Nalbantoglu. Daardoor was De Graafschap drie wedstrijden voor het einde niet meer in te halen door de concurrentie.

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die De Graafschap vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2009/10 onder leiding van trainer-coach Darije Kalezic en als eerste eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die De Graafschap vertegenwoordigden in de KNVB-bekercompetitie in het seizoen 2009/10 en in de tweede ronde verloren van PSV Eindhoven.

2010
Graafschap